En biologie, la sous-famille est un rang taxinomique intermédiaire, immédiatement inférieur à la famille de la classification des êtres vivants.
En linguistique, une sous-famille est une unité phylétique regroupant plusieurs familles linguistiques.
En biochimie, une sous-famille de protéines est un large groupe de protéines.